Die St. Petersburg Open 2009 waren ein Tennisturnier, welches vom 25. Oktober bis 1. November 2009 in Sankt Petersburg stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2009 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde in Wien die Bank Austria TennisTrophy und in Lyon der Grand Prix de Tennis de Lyon gespielt, die genau wie die St. Petersburg Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Andy Murray, der die letzten zwei Jahre jeweils gewinnen konnte. In diesem Jahr nahm er nicht am Turnier teil. Sieger wurde Serhij Stachowskyj, der im Finale den Argentinier Horacio Zeballos mit 2:6, 7:68, 7:67 besiegen konnte. Damit gewann Stachowskyj seinen dritten Titel auf der ATP-Tour. Im Doppel waren Travis Parrott und Filip Polášek die Titelverteidiger, sie traten jedoch in diesem Jahr jeweils mit neuen Partnern an. Beider schieden bereits in der ersten Runde aus. Den Titel holten sich Colin Fleming und Ken Skupski, die sich im Finale gegen das französische Duo Jérémy Chardy und Richard Gasquet mit 2:6, 7:5, [10:4] durchsetzen konnten.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 663.750 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 750.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 23. bis 25. Oktober 2009 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 50 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 51 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 142 kB)

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in Sankt Petersburg